Hondsrug, een langgerekte rug in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen
 Hondsrug (Heerlen), een buurtschap ten zuiden van Heerlen in de Nederlandse provincie Limburg
 Hondsrug (schip, 1937), een Nederlands vrachtschip
 Hondsrug (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen